W kulturze
 widmo – duch, zjawa
 Widmo – francuski film, dreszczowiec psychologiczny z 1955 roku
 Shutter – Widmo – tajski horror filmowy z 2004 roku
 Widmo – hiszpański horror filmowy wyreżyserowany przez Mateo Gila w 2006 roku
 Widmo – album muzyczny zespołu PRO8L3M 
 WIDMO – fikcyjna organizacja terrorystyczna znana z serii książek Iana Fleminga o Jamesie Bondzie

 W astronomii, fizyce i matematyce
 widmo akustyczne
 widmo częstotliwościowe
 widmo sygnału
 widmo operatora
 widmo macierzy
 widmo pierścienia 
 widmo spektroskopowe

Zobacz też 

 
 
 spektrum